Танкред — имя, под которым известны несколько южно-итальянских лордов норманнского происхождения:

 Танкред Отвильский (ок. 980—1041) — норманнский лорд, чьи потомки правили Южной Италией.
 Танкред Тарентский (1072—1112) — один из лидеров крестоносцев в I крестовом походе, наместник Антиохии и князь Галилеи.
 Танкред из Конверсано — граф Бриндизи, участник мятежа против Рожера II.
 Танкред (ок. 1116—1138) — князь Бари и Таранто (с 1132).
 Танкред I (ум. 1194) — король Сицилии (с 1190).

В искусстве 
 «» — опера (трагедия на музыку) Андре Кампра на либретто Антуана Данше по мотивам поэмы Торквато Тассо «Освобождённый Иерусалим» (1702).
 «» — трагедия Вольтера (1760).
 «Танкред» — опера Джоакино Россини по пьесе Вольтера (1813).